Stückemarkt ist der Name folgender Theaterfestivals

Stückemarkt des Berliner Theatertreffens, Theaterfestival für Gegenwartsdramatik
Heidelberger Stückemarkt, Dramatikerwettbewerb und Theaterfestival